Pere Coll, conegut com a Perecoll (Mataró, 1948), artista multidisciplinari
 Pere Coll i Rataflutis (Barcelona, 1850 – París, 1906), crític d'art i corresponsal de La Veu de Catalunya a París 
 Pere Coll i Rigau (Torroella de Montgrí, 1853 – Pals, 1918), empresari i agricultor català